Plawsk oder Plavsk steht für:
 Plawsk, eine Stadt in der Oblast Tula (Zentralrussland)
 (2172) Plavsk, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels